Osoby o tym nazwisku:
 Boris Jeorjadis – grecki bokser
 Joanis Jeorjadis – grecki szermierz, olimpijczyk
 Jorgos Jeorjadis – grecki piłkarz